Баянцагаан:

 Баянцагаан — сомон аймака Баянхонгор в Южной Монголии
 Баянцагаан — сомон аймака Туве, Монголия